Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Kondracki − polski muzyk, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista i producent muzyczny
 Jerzy Kondracki − polski geograf
 Michał Kondracki − polski kompozytor
 Wiesław Kondracki − polski inżynier, rolnik, ekonomista i polityk, poseł na Sejm
 Witold Kondracki − polski matematyk

Geografia Tatr:
 Kondracki Przechód − przełączka w polskich Tatrach Zachodnich
 Suchy Wierch Kondracki − szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich
 Wielki Żleb Kondracki − żleb w Tatrach Zachodnich